Le Championnat du monde de Superbike 2009 est la  du Championnat du monde de Superbike.

Le titre est revenu à l'Américain Ben Spies, vainqueur de 14 manches.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Résultats des pilotes wildcard

Constructeurs

Participants 
Liste officielle du 15 janvier 2009.

 Tous utilisent des pneus Pirelli.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site officiel

2009
Sport motocycliste en 2009
Superbike
Circuit de la Communauté valencienne Ricardo Tormo